Abu 'l-Qasim Hasan 'Onsori Balkhi – poeta persiano
 Abu Ma'shar al-Balkhi – matematico, astronomo, astrologo e filosofo persiano
 Abū Zayd al-Balkhī – medico, geografo e psicologo persiano musulmano
 Hiwi al-Balkhi – membro della comunità ebraica di Balkh in Afghanistan
 Jalāl al-Dīn Balkhi – teologo musulmano sunnita e poeta mistico persiano
 Rabia Balkhi – scrittrice, poetessa e artista persiana